Cachrys ambigua är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Salzmann och Dc. Cachrys ambigua ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ambigua